El término chino (en femenino, china) puede referirse, en esta enciclopedia:

 a la persona, animal o planta natural de la República Popular China, país soberano de Asia, o a lo perteneciente o relativo a este país;
 a la persona, animal o planta natural de la República de China (más conocida como Taiwán), otro país soberano de Asia, o a lo perteneciente o relativo a este país;
 al idioma chino, una macrolengua sinotibetana que representa lo que en realidad es una rama de lenguas de China emparentadas entre sí pero mutuamente ininteligibles;
 a los chinos, miembros de la etnia han, que son la mayoría de la población china;
 en Argentina y en Uruguay, a los chinos, el nombre que se les da a los indios;
 al chino, una especie de colador en forma de embudo;
 en la jerga callejera de España, al chino, una de las formas de consumir heroína, fumándola en papel de aluminio;
 a Chino, una ciudad del condado de San Bernardino, en el estado de California (Estados Unidos);
 a Chino, una ciudad de la prefectura de Nagano (Japón);
 a la china o canto rodado, una piedra de pequeño tamaño;
 al chino, una tienda o establecimiento pequeño, dedicado a todo tipo de mercancía y con horario intensivo.

Enlaces externos 
 El Diccionario de la Lengua Española tiene una definición para chino.